Strategic Arms Reduction Treaty (zkratka START) je anglický oficiální název více smluv do češtiny překládaný jako Dohoda o snížení počtu strategických zbraní: 

 START I –  smlouva podepsaná 31. července 1991
 START II – smlouva podepsaná 3. ledna 1993
 START III – nepodepsaný návrh smlouvy z roku 1997
 Nová dohoda START – smlouva podepsaná 8. dubna 2010 v Praze

Související články 
 SALT
 SORT
 Smlouva ABM